Principalement localisés dans le sous continent indien, plusieurs villes ou villages portent ce nom (souvent écrit « Kaki » comme la couleur). Khaki signifie en persan : « couleur de terre ».

En Inde et au Pakistan
 Khaki Hat, Baleshwar, État d'Orissa, Inde.
 Jhangi Shah Khaki,  près (ou banlieue) de Sialkot, Pendjab, Pakistan.
 Khaki, , Multan, Pendjab, Pakistan ;
 Khaki, , Multan, Pendjab, Pakistan ;
 Khaki, , Multan, Pendjab, Pakistan ;
 Khaki Sheikhupura, Pendjab, Pakistan ;
 Khaki Mansehra, N.W.F.P. ou Khyber Pakhtunkhwa (l'une des quatre provinces du Pakistan).

En Iran
 Khaki, Azerbaijan-e-sharghi (de l’est), Iran ;
 Khaki, État du Lorestan ;
 Khaki, Kerman ;
 Khaki, Kordestan.

Ailleurs dans le monde
 Khaki, Georgia Territories, Géorgie.

Références